Queen + Paul Rodgers — совместный тур музыкантов британской рок-группы Queen Брайана Мэя и Роджера Тейлора и певца Пола Роджерса. Тур стал первым со времён Magic Tour в 1986-м и смерти вокалиста Queen Фредди Меркьюри в 1991-м. Басист Queen Джон Дикон, завершивший карьеру в 1997-м году, в туре участия не принимал.

Участники 
 Пол Роджерс — вокал
 Брайан Мэй — бэк-вокал, гитара
 Роджер Тейлор — ударные, бэк-вокал
 Фредди Меркьюри — записанный вокал
Приглашенные музыканты:
 Спайк Эдни — клавишные, бэк-вокал
 Дэнни Миранда — бас-гитара, гитара, бэк-вокал
 Джейми Моузес — гитара, бэк-вокал

Выступления

Примечания

Ссылки 

Концертные туры Queen